Friedrich Krauss bzw. Friedrich Krauß ist der Name folgender Personen:
* Friedrich Krauß (Naturforscher) (1835–1921), deutscher Textilfabrikant und Naturforscher
 Friedrich Krauß (Oberamtmann) (1870–1938), deutscher Oberamtmann
 Friedrich Krauss (SA-Mitglied) (1894–nach 1941), deutscher SA-Funktionär
 Friedrich Krauss (Bauforscher) (1900–1977), deutscher Bauforscher
 Friedrich Emil Krauß (1895–1977), deutscher Industrieller
 Friedrich Salomon Krauss (1859–1938), österreichisch-kroatischer Sexualforscher, Slawist und Ethnologe

Siehe auch:
 Friedrich Kraus
 Friedrich Krause
 Fritz Krause
 Fritz Krauss